Khao Saming (în ) este un district (Amphoe) din provincia Trat, Thailanda, cu o populație de 40.499 de locuitori și o suprafață de 679,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 66 de sate (muban).

Amphoe în provincia Trat